Desa Panyindangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panyindangan (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,32), Jawa Barat, 
 Desa Panyindangan (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 107,96), Jawa Barat, 
 Desa Panyindangan (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 107,34), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar